Greenman ist der Familienname folgender Personen:

 Edward W. Greenman (1840–1908), US-amerikanischer Politiker
 Jesse More Greenman (1867–1951), US-amerikanischer Botaniker